Batalja ima više značenja:
 Batalja (Kremona)
 Batalja (Napulj)
 Batalja (Salerno)
 Batalja (Teramo)